Going Back – film del 1984 diretto da Ron Teachworth
 Going Back – album di Junior Wells e Buddy Guy del 1981
 Going Back – album di Phil Collins del 2010